Ла́довская Ба́лка — село в Красногвардейском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

Физико-географическая характеристика 
Село расположено на юге Красногвардейского района, в пределах Ставропольской возвышенности, по обеим сторонам Ладовской Балки (левый приток реки Егорлык), на высоте 96 метров над уровнем моря. Рельеф местности холмисто-равнинный, расчленённый овражно-балочной сетью. Село окружено полями, распространены полезащитные лесонасаждения. В Ладовской балке созданы пруды. Почвы — чернозёмы южные и обыкновенные мицеллярно-карбонатные. Почвообразующие породы — глины и суглинки.

По автомобильной дороге расстояние до краевого центр города Ставрополя составляет 120 км, до районного центра села Красногвардейское — 29 км. Через село проходит региональная автодорога Новоалександровск — Красногвардейское.

Климат
Климат континентальный, умеренно-засушливый (согласно классификации климатов Кёппена-Гейгера — Dfa). Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет + 10,6 °C, средняя температура самого холодного месяца января — 2,7 °C, самого жаркого месяца июля + 23,5 °C. Расчётная многолетняя норма осадков — 525 мм. Наименьшее количество осадков выпадает в феврале (29 мм), наибольшее в июне (64 мм)

Часовой пояс

История 
Основано на казённых землях в 1832 году (по другим данным — в 1826 году) переселенцами из центральной России и выходцами-малороссами. В 1833 году село подверглось нападению горцев, которые разграбили имущество жителей, 8 человек убили, несколько ранили и 6 человек взяли в плен. Население занималось в основном хлебопашеством. В 1897 году в селе имелись 7 мануфактурных лавок, 4 бакалейных, 2 галантерейных, 13 мелочных, 7 винных складов, 14 винных лавок, 1 пивная, 8 ренсковых погребов, 1 водяная мельница, 47 ветряных, 1 паровая, 10 овчинодельных заводов, 6 гончарных и 1 винокуренный завод.

В 1840 году построена Покровская церковь, с двумя приделами (расширена в 1875 году). В 1907 году освящена Преображенская кирпичная церковь. В 1910 году Николаевская церковь. В 1911 году в селе имелось 4 министерских училища, из них 3 одноклассных, 1 начальное, 3 церковно-приходские школы (из них — одна женская).

2 апреля 1875 года в селе случился сильный пожар, при котором огнём было уничтожено 316 домов.
 
Согласно Списку населённых мест Ставропольской губернии в 1909 году в селе Ладовскобалковском имелось 2125 дворов, проживало 7511 душ мужского и 7398 женского пола. В селе имелись 43 торговых и 53 промышленных предприятия, почтовое отделение, аптека, фельдшер, пожарный обоз, 3 хлебозапасных магазина.

В 1906 году волостной старшина З. С. Мишин был избран депутатом первого русского парламента, Государственной думы I созыва от Ставропольской губернии.

В 1918 году на Ставрополье начался процесс коллективизации, не получивший достаточного развития из-за гражданской войны. После окончательного установления советской власти в регионе стали создаваться коммуны и артели, организуемые бывшими красноармейцами. В 1920 году в Ладовской Балке было создано сельскохозяйственное товарищество «Роща», в 1921 году возникли артели «Наш Труд» и «Новый Путь». В 1924 году образовалось сельскохозяйственное товарищество «Новый путь».

По состоянию на 1926 год село являлось центром Ладовско-Балковского сельсовета Медвеженского района Ставропольского округа Северо-Кавказского края. Согласно первой Всесоюзной переписи населения 1926 года в селе проживало 12 620 человек, из них великороссов — 12 411.

В 1942 в село пришли немецко-фашистские захватчики, а в феврале 1943 были изгнаны.

В 1970—1980 годах проводился подсчёт населения, в результате которого выяснилось, что в Ладовской Балке представлено 17 национальностей. Самые распространённые — это русские, белорусы, курды, греки, корейцы, цыгане, украинцы.

Местные жители очень часто находят археологические артефакты. Например, монета 1890 года, скифский меч, янтарная серёжка.

По всему Красногвардейскому району и близ села широко представлены сарматские курганы, показатели древнего обитания и жизнедеятельности в этих краях.

До 16 марта 2020 года село образовывало муниципальное образование село Ладовская Балка со статусом сельского поселения.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Инфраструктура 
 Культурно-досуговый центр «Дом культуры и библиотека».
 Спортивный комплекс «Витязь».

Образование 
 Детский сад № 5 «Аленушка».
 Детский сад № 23 «Колокольчик».
 Средняя общеобразовательная школа № 2.

Люди, связанные с селом 
 Рогачёва, Людмила Васильевна (р. 1966, Ладовская Балка) — советская и российская легкоатлетка, серебряный призёр Олимпийских игр.

Памятники 
 Памятник В. И. Ленину. 1961 год. У правления колхоза.
 Памятник В. И. Ленину. 1961 год. У средней школы № 12.
 Памятник В. И. Ленину. 1965 год. У Дома культуры.
 Памятник А. С. Пушкину. 1961 год. У средней школы № 12.
 Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. 1918—1922, 1942—1943, 1982 годы. Центр села.

Кладбища 
На территории села расположено 3 общественных открытых кладбища: Южное (площадь — 40 тыс. м²), Центральное (80 тыс. м²) и Северное (38 тыс. м²).

Спорт 
 В 2012 году в Ладовской Балке проходил Чемпионат СКФО по автокроссу.

Примечания

Литература 
 
 

Населённые пункты Красногвардейского района (Ставропольский край)
Упразднённые муниципальные образования Красногвардейского района Ставропольского края
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году